J++ kan syfta på:

 Visual J++ – ett nu föråldrat programmeringsspråk från Microsoft
 J++ – ett nätverk av datajournalister, se Journalism++